Japonska Formula 3000 sezona 1989 je bila tretje prvenstvo Japonske Formule 3000, ki je potekalo med 5. marcem in 5. novembrom 1989.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R=odstopil NC=ni uvrščen

1989 v športu
1989